«Ми́лый друг» () — роман французского писателя Ги де Мопассана, написанный в 1885 году. Рассказывает об авантюристе, который мечтает сделать блестящую карьеру. У него нет каких-либо талантов, разве что своей внешностью он может покорить сердце любой дамы, а совесть прощает ему любую подлость. И… этого хватает для того, чтобы стать сильным мира сего.

Сюжет 
Жорж Дюруа, красивый молодой человек, живёт в Париже в крайней нужде. Однажды он встречает своего старого армейского товарища, Шарля Форестье, служившего с ним вместе в Африке. Шарль стал преуспевающим журналистом. Он планирует устроить званый ужин и приглашает Жоржа, а заодно предлагает ему опробовать свои силы в журналистике.

На ужине Жорж знакомится с женой Шарля, Мадленой, её подругой Клотильдой де Марель, начальником Форестье и, по совместительству, крупным дельцом господином Вальтером, а также несколькими коллегами журналиста. Дюруа очаровывает всех собеседников за столом, нравится Вальтеру и получает первое задание — написать статью: «Воспоминания африканского стрелка». Несмотря на попытки придумать что-нибудь, у него ничего не получается. Жорж обращается за помощью к Мадлене, которая в итоге пишет замечательную статью за него. Статья принята, и он получает задание написать продолжение.

Жорж пытается снова обратиться к Мадлене, но Форестье возмущается и запрещает жене работать за Жоржа. Жорж несколько раз переделывает статью, но её так и не принимают. Тогда он решает уйти в репортёрство. Этому искусству Жоржа обучает сотрудник газеты по имени Сен-Потен.

Вскоре Жорж становится успешным репортёром, его талант не остаётся незамеченным начальством. Жорж хорошо зарабатывает, но разбогатеть у него не получается. Он заводит роман со светской дамой, Клотильдой де Марель, и становится её любовником. Он нравится её маленькой дочери Лорине, которая даёт ему прозвище — Милый друг. Вскоре все дамы, с которыми общается Жорж, начинают звать его этим прозвищем. Клотильда помогает ему деньгами, при этом Жорж злится на неё и обещает всё вернуть, «как только будут деньги». Тем не менее он вечно сидит без денег. Будучи на светском обеде у господина Вальтера, он умудряется понравиться его жене, которая выпрашивает у мужа повышение для Жоржа. Однажды он ссорится с Клотильдой и в виде мести хочет вернуть ей весь долг, но не находит денег. Вскоре он мирится с ней, и в этом отпадает необходимость.

Пытаясь занять денег у Форестье — получает подачку в 20 франков и мечтает отомстить, наставив ему рога. Но от Мадлены он получает холодный отказ, та предлагает быть друзьями и союзниками. Между тем господину Форестье становится хуже, и он уезжает в Канны для лечения. Оттуда приходит телеграмма от Мадлены с просьбой срочно приехать, так как Форестье вот-вот умрёт. По приезде Жоржа Шарль действительно умирает, и Жорж предлагает Мадлене выйти за него. Она соглашается стать госпожой Дюруа при условии, что тот купит себе дворянский титул и не будет мешать ей вести привычный образ жизни, встречаясь со старыми друзьями. Вскоре Жорж становится господином Дю Руа де Кантелем (по названию местности, где он родился) и женится на Мадлене. Жорж, однако, возобновляет свою любовную связь с Клотильдой. Мадлена помогает писать ему статьи, окружающим очень заметно, что статьи Жоржа становятся похожи на старые статьи Форестье. В газете Жорж занимает позицию Форестье, и его начинают дразнить, как бы случайно называя именем умершего друга. Он злится на это, начинает ревновать Мадлену и подозревать её в измене.

Газета, где работает Жорж, из второстепенной превращается в ведущее политическое издание. Вальтер, ведущий бизнес в Африке, использует её как средство пропаганды и политического давления, в то же время Мадлена заводит знакомство с различными политическими и светскими персонами, собирает информацию. Мадлена и Жорж, работая вместе, пишут статьи, помогающие сместить старое правительство и занять министерский пост старому другу Мадлены и Вальтера, депутату Ларош-Матье. Дом Дюруа превращается в крупный политический салон, Жорж пишет статьи по заказу Ларош-Матье. Вскоре он, желая отомстить Мадлене, соблазняет жену своего шефа, госпожу Вальтер, которая выдаёт секрет мужа об огромной финансовой махинации с марокканскими облигациями, частью которой были заказанные Жоржу статьи в газете.

Умирает старый друг Мадлены (в тексте присутствует намёк на то, что он её любовник), граф Водрек, и оставляет ей в наследство миллион франков. Дюруа уверен, что она была его любовницей, он вынуждает жену подарить ему половину суммы, поскольку иначе факт получения замужней женщиной наследства от пожилого графа будет вызывать кривотолки в обществе. Так он становится богатым. Тем не менее в то же время проходит махинация Вальтера с облигациями, который благодаря этому становится богатейшим человеком страны. Жорж завидует Вальтеру и сожалеет о том, что не может сейчас жениться на дочери Вальтера Сюзанне, которая поддерживает с ним хорошие отношения.

Продолжаются отношения Жоржа как со старой любовницей, Клотильдой де Марель, так и с женой Вальтера. Последняя, будучи женщиной в возрасте, весьма набожной и строго воспитанной, сначала долго сопротивляется, но потом кидается в отношения с ним как в омут. Она быстро надоедает Жоржу, и он всячески избегает её, причиняя ей большие страдания, что ещё больше раздражает его. Отношения с Клотильдой тоже не гладки, но она каждый раз прощает его — и после женитьбы на Мадлене, и после обнаружения другой любовницы.

Задумав жениться на дочери Вальтера и получить приданое, Жорж с полицией нравов ловит свою жену на измене с Ларошем-Матье, благодаря чему ему удаётся свалить министра и получить развод от жены. В то же время он подготавливает почву для отношений с Сюзанной, убеждает её отказаться от родовитого жениха и склоняет её к бегству с ним. Они вместе убегают, а когда возвращаются, разозлённый Вальтер вынужден выдать свою дочь замуж, иначе поползут слухи, что она взяла в любовники Дюруа и не желает придавать связи с ним официальный статус, памятуя о его разнузданном прошлом. Внебрачные отношения с таким юношей, как Жорж, могут негативно отразиться на репутации порядочной девушки, и родители Сюзанны неохотно соглашаются принять Дюруа в свою семью. Жена Вальтера категорически против брака, она начинает ненавидеть свою дочь и Жоржа, но, не в силах противостоять обстоятельствам, падает духом и сдаётся. Так Жорж становится наследником огромного состояния, зятем первого богача Франции. На его свадьбе поэт-философ Норбер де Варен подводит итог: «Будущее принадлежит пройдохам». А сам Жорж на свадьбе смотрит на Клотильду и вспоминает, как ему нравилось принадлежать своей первой любовнице. И его взгляд даёт ей понять, что у них всё по-прежнему.

Действующие лица 
 Жорж Дюруа — главный герой, бывший солдат. Пробует себя в журналистике и на протяжении романа делает карьеру через постель, становясь мужем богатых, влиятельных женщин. Становится богачом и покупает дворянский титул. Юноша, не обладающий никакими талантами и не обременённый моралью.
 Шарль Форестье — армейский товарищ Дюруа, журналист, пристроивший его на работу.
 Мадлена Форестье — жена Форестье, впоследствии жена Дюруа, любовница министра Ларош-Матье. Пишет статьи за своих бездарных мужей, а также снабжает их эксклюзивной информацией, которую узнаёт у любовников.
 Клотильда де Марель — постоянная любовница Жоржа, с которым она постоянно расстаётся и снова мирится.
 Лорина де Марель — дочь Клотильды, дающая Жоржу прозвище «Милый друг».
 господин Вальтер — владелец газеты «Французская жизнь», богач, крупный делец.
 Вирджиния Вальтер — его жена, любовница Жоржа.
 Сюзанна Вальтер — вторая жена Жоржа. Наследница многомиллионного состояния.
 Граф Водрек — пожилой богатый дворянин.
 господин Ларош-Матье — французский министр, обязанный своим положением господину Вальтеру, проворачивающий вместе с ним финансовые махинации. Любовник Мадлены.
 Норбер де Варен — пессимистичный поэт, работающий во «Французской жизни».
 Сен-Потен — недобросовестный репортёр «Французской жизни». Обучал Жоржа искусству интервьюирования (а точнее выдумывания самого факта интервью).
 Жак Риваль — один из журналистов «Французской жизни».
 Рашель — проститутка, без ума от Жоржа Дюруа.

Классики о романе 

А. М. Горький
«Bel ami» победил, он у власти. Но до какой же степени упала способность мещан к самозащите, если они вручают судьбы свои в руки столь ненадёжных людей!
Л. Н. Толстой
Погибло и погибает всё чистое и доброе в нашем обществе, потому что общество это развратно, безумно и ужасно.

Экранизации 
 В 1916 году была снята русская экранизация режиссёром Максимилианом Гарри под названием «Чёрный дом».
 В 1939 году снята германская экранизация с Вилли Форстом в главной роли.
 В 1947 году снят американский чёрно-белый фильм «Личные дела милого друга» с Джорджем Сандерсом в главной роли.
 В 1955 роман был снова экранизирован с Иоханнесом Хестерсом в главной роли.
 В 1976 была снята по мотивам романа совместная шведско-французская порнолента Bel Ami.
 В 1979 году на итальянском телевидении был снят 4-серийный мини-сериал режиссёра  c Коррадо Пани в главной роли.
 В 1983 году на французском телевидении был снят 3-серийный мини-сериал «Милый друг» режиссёра Пьера Кардиналя с Жаком Вебером и Марисой Беренсон в главных ролях.
 В 2005 вышла франко-бельгийская экранизация романа с Сагамором Стевененом в главной роли.
 В 2012 году вышла экранизация романа с Робертом Паттинсоном, Умой Турман и Кристиной Риччи в главных ролях.

Театральные постановки 
 В 1997 году на сцене Театра имени Моссовета состоялась премьера спектакля «Милый друг». Режиссёр-постановщик — Андрей Житинкин. В роли Виржини Вальтер выступила Маргарита Терехова, в роли Жоржа Дюруа — Александр Домогаров.
 В 2014 году на сцене иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского состоялась мировая премьера балета «Милый друг» по мотивам романа (музыка: Константин Артамонов, либретто: Людмила Цветкова).
 В 2017 году на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» состоялась премьера спектакля «Милый друг», режиссёр Н. Индейкина.
 В 2018 году Марком Розовским был поставлен мюзикл «О, Милый друг» на сцене театра у Никитских ворот в Москве.

Упоминание в песне 
 В композиции «Глупенькая песня (Ассоль)» Сергея Чигракова в дебютном альбоме «Чиж», упоминается главный герой романа:Я для них остаться долженСвоим парнем, «парнем в доску»,Наркоманом, Жоржем Дюруа,Пьяницей и музыкантомИ непризнанным талантом,Ведь никем иным мне быть нельзя.

Переводчики на русский 
 Анастасия Чеботаревская-Сологуб
 С. Бархардт
 Мария Шишмарёва
 Я. Г. Абрамсон
 М. В. Соседова
 Николай Любимов

Примечания

Ссылки 

 Текст романа на русском языке
 Краткое содержание романа

Романы Ги де Мопассана
Романы 1885 года
Романы на французском языке
Романы о Париже